TTV steht für:
 für Taiwan Television, einen taiwanischen Fernsehsender 
 für den Thüringer Tennis-Verband 
 für Tischtennisverein oder Tischtennisverband
 aus der Siliziumtechnologie. Sie steht für Total Thickness Variation und gibt die Differenz von maximaler und minimaler Dicke von Silizium-Wafern an.
 für T.TV, einen luxemburgischen Fernsehsender (früher Tango TV)
 für TTV (Polen), einen polnischen Fernsehsender
 für das Torque-Teno-Virus

Abkürzung